est un mot anglais désignant l'extérieur.

Littérature et publication
 Outside, une collection littéraire des éditions P.O.L ;
 Outside, un roman de Marguerite Duras ;
 Outside, un magazine publié aux États-Unis et consacré aux activités de pleine nature.

Musique 
 1. Outside, un album de David Bowie ;
 Outside, une chanson de George Michael ;
 Outside, une chanson de Calvin Harris ;
 Outside, une chanson des Foo Fighters.

Homonymie de titre